Greatham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Greatham, Durham, England, Hartlepool, 
 Greatham, Hampshire, England, Hampshire, 
 Greatham, West Sussex – en ort i West Sussex, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar